''' — род молевидных бабочек из семейства Ширококрылые моли (Oecophoridae), включающее в себя более чем 345 видов.

 Распространение 
Большинство видов встречается в Палеарктике и Ориентальной областях, значительно меньше — в Афротропике. В Китае обнаружено более 100 видовKim S., Park, K.T., Byun, B.K. & Lee, S. (2010) Genus Promalactis (Lepidoptera: Oecophoridae) from northern Vietnam, Part 1: description of five new species. Florida Entomologist, 93 (4), 546−557. http://dx.doi.org/10.1653/024.093.0412Kim S., Park, K.T., Heppner, J.B. & Lee, S. (2014) Genus Promalactis Meyrick (Lepidoptera: Oecophoridae) in northern Vietnam, Part III: seven new species and four newly recorded species. Journal of Natural History, 48 (21−22), 1327−1346. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2013.862576Lvovsky A.L. (2007) New species of the moth genus Promalactis Meyrick, 1908 from Indonesia and Vietnam (Lepidoptera: Oecophoridae). Zoosystematica Rossica, 16 (1), 127—130.Lvovsky A.L. (2012) On the distribution of the broad-winged moths (Lepidoptera, Oecophoridae) of the Palaearctic fauna. Entomologicheskoe Obozrenie, 91 (4), 704—715.Lvovsky A.L. (2013b) On the Distribution of Broad-Winged Moths (Lepidoptera, Oecophoridae) of the Palaearctic Fauna. Entomological Review, 93 (4), 422—431. http://dx.doi.org/10.1134/S0013873813040039.

 Описание 
Небольшие молевидные бабочки с размахом крыльев около 1 см. Голова гладкая с металлическим блеском, ланцетовидные и относительно широкие передние крылья с различными тёмными или белыми отметинами от жёлтого, оранжевого до темно-коричневого основного цвета. Гусеницы ведут скрытый образ жизни, питаясь отмершими растениями, как правило питаются гнилой древесиной или корой сосновых и других деревьевЛьвовский А. Л. Сем. Oecophoridae — Ширококорылые моли, или экофориды. С. 43—57 в кн.: .

 Классификация 
Крупный и морфологически разнообразный род Promalactis включает более 345 видов. Выделяют пять видовых групп: cornigera -group (Wang & Liu 2020), suzukiella-group (Wang & Jia 2017), trilineata-group (Wang & Jia 2018), sakaiella-group (Wang & Jia 2019), unistriatella-group (Wang & Liu 2019) и thebigeminata-group (Wang & Liu 2019).

 Promalactis akaganea Promalactis albiapicalis Promalactis albipars Promalactis albipunctata Promalactis albisquama Promalactis amphicopa Promalactis apiciconcava Promalactis apicidentata Promalactis apicisetifera Promalactis apicispinifera Promalactis atriplagata Promalactis atrofasciella Promalactis auriella Promalactis autoclina Promalactis balikpapana Promalactis baotianmanensis Promalactis basifasciaria Promalactis bathroclina Promalactis bellatula Promalactis bifasciaria Promalactis bifurca Promalactis bifurciprocessa Promalactis biovata Promalactis bitaenia Promalactis bitrigona Promalactis brevivalva Promalactis brevivalvaris Promalactis buonluoi Promalactis calathiscias Promalactis callimetalla Promalactis caniceps Promalactis carinata Promalactis chishuiensis Promalactis clavata Promalactis climacota Promalactis clinometra Promalactis colacephala Promalactis commotica Promalactis convexa Promalactis cornigera Promalactis crenopa Promalactis densidentalis Promalactis densimacularis Promalactis dierli Promalactis dilatignatha Promalactis dimolybda Promalactis diorbis Promalactis dolokella Promalactis dorsoprojecta Promalactis enopisema Promalactis epistacta Promalactis ermolencoi Promalactis falsijezonica Promalactis fansipanella Promalactis fascispinata Promalactis fengxianica Promalactis fengyangensis Promalactis flavescens Promalactis forticosta Promalactis fuscimaculata Promalactis fuscomaculella Promalactis geometrica Promalactis grandisticta Promalactis griselocula Promalactis guangxiensis Promalactis hainanensis Promalactis haliclysta Promalactis heppneri Promalactis heterojuxta Promalactis hoenei Promalactis holozona Promalactis infulata Promalactis irinae Promalactis isodora Promalactis isopselia Promalactis isothea Promalactis jacobsoni Promalactis javana Promalactis jezonica Promalactis jiyuanica Promalactis jongi Promalactis jourdheuillella Promalactis kalimantana Promalactis kumanoensis Promalactis kuznetsovi Promalactis latijuxta Promalactis lobatifera Promalactis longiuncata Promalactis lungtanella Promalactis lunisequa Promalactis lunularis Promalactis maculosa Promalactis magnipuncti Promalactis manoi Promalactis matsuurae Promalactis mentawirella Promalactis merangirella Promalactis mercedella Promalactis meyi Promalactis meyricki Promalactis multimaculella Promalactis nabokovi Promalactis nadezhdae Promalactis nataliae Promalactis naumanni Promalactis nebrias Promalactis neixiangensis Promalactis noviloba Promalactis odaiensis Promalactis orphanopa Promalactis palawanella Promalactis palmata Promalactis papillata Promalactis parasuzukiella Promalactis parazeucta Promalactis parki Promalactis parvignatha Promalactis peculiaris Promalactis pentaclosta Promalactis polyspina Promalactis projecta Promalactis proximaculosa Promalactis proximipulchra Promalactis pulchra Promalactis punctuata Promalactis pyrochalca Promalactis quadratitabularis Promalactis quadrilineata Promalactis quadriloba Promalactis quadrimacularis Promalactis quinilineata Promalactis ramispinea Promalactis raptitalella Promalactis rectifascia Promalactis recurva Promalactis roesleri Promalactis rostriformis Promalactis rubra Promalactis ruficolor Promalactis ruiliensis Promalactis sakaiella Promalactis saligna Promalactis scalmotoma Promalactis scleroidea Promalactis scorpioidea Promalactis semantris Promalactis serpenticapitata Promalactis serrata Promalactis similiconvexa Promalactis similiflora Promalactis similinfulata Promalactis similipulchra Promalactis simplex Promalactis sinevi Promalactis spatulata Promalactis sphaerograpta Promalactis spiculata Promalactis spiniformis Promalactis spinosa Promalactis spinosicornuta Promalactis spintheritis Promalactis splendida Promalactis sponsalis Promalactis striola Promalactis strumifera Promalactis subcolacephala Promalactis submentawirella Promalactis subsuzukiella Promalactis sulawesiella Promalactis sumatrana Promalactis suzukiella Promalactis svetlanae Promalactis symbolopa Promalactis taibaiensis Promalactis tamdaoella Promalactis tauricornis Promalactis teleuropa Promalactis thiasitis Promalactis trapezia Promalactis tricuspidata Promalactis tridentata Promalactis trilineata Promalactis uncignatha Promalactis uncinata Promalactis uncinispinea Promalactis unistriatella Promalactis varilineata Promalactis varimorpha Promalactis varivalvata Promalactis venustella Promalactis veridica Promalactis vittapenna Promalactis wegneri Promalactis wonjuensis Promalactis xianfengensis Promalactis yaeyamaensis Promalactis yunnanella Promalactis zhejiangensis Promalactis zhengi''

Дополнение (2020) 
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Таиланд

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Wang S. X. (2006) Oecophoridae of China (Insecta: Lepidoptera). Science Press, Beijing, 258 pp.
 
 
 
 

Ширококрылые моли
Роды чешуекрылых